Brendan Guhle (né le  à Edmonton, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Vie privée 
Brendan est le grand frère du hockeyeur Kaiden Guhle.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2013-2014 || Raiders de Prince Albert || LHOu || 51 || 0 || 10 || 10 || 29 || 4 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2014-2015 || Raiders de Prince Albert || LHOu || 72 || 5 || 27 || 32 || 36 || - || - || - || - || -
|- 
| 2015-2016 || Raiders de Prince Albert || LHOu || 63 || 10 || 18 || 28 || 53 || 5 || 0 || 3 || 3 || 6
|- 
| 2015-2016 || Americans de Rochester || LAH || 6 || 1 || 3 || 4 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Raiders de Prince Albert || LHOu || 15 || 2 || 2 || 4 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Cougars de Prince George || LHOu || 32 || 13 || 16 || 29 || 22 || 6 || 0 || 6 || 6 || 4
|-
|2016-2017 || Sabres de Buffalo || LNH || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Americans de Rochester || LAH || 6 || 1 || 1 || 2 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || Americans de Rochester || LAH || 50 || 8 || 18 || 26 || 26 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2
|- 
|2017-2018 || Sabres de Buffalo || LNH || 18 || 0 || 5 || 5 || 10 || - || - || - || - || -
|-
|2018-2019 || Americans de Rochester || LAH || 50 || 5 || 22 || 27 || 34 || - || - || - || - || -
|- 
|2018-2019 || Sabres de Buffalo || LNH || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|- 
|2018-2019 || Ducks d'Anaheim || LNH || 6 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|- 
| 2019-2020 || Ducks d'Anaheim || LNH || 30 || 4 ||4 || 8 || 10 || - || - || - || - || -
|-
|2019-2020 || Gulls de San Diego || LAH || 27 || 4 || 10 || 14 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Gulls de San Diego || LAH || 23 || 2 || 10 || 12 || 25  || - || - || - || - || -
|-   
| 2021-2022 || Ducks d'Anaheim || LNH || 6 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2021-2022 || Gulls de San Diego || LAH || 37 || 3 || 4 || 7 || 28 || - || - || - || - || -

| 65 || 4 || 10 || 14 || 24 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en juillet 1997
Naissance à Edmonton
Choix de repêchage des Sabres de Buffalo
Joueur des Raiders de Prince Albert
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Cougars de Prince George
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur des Gulls de San Diego (LAH)
Défenseur de hockey sur glace